Medien steht für:

 Massenmedien, öffentlich verbreitete Kommunikationsmittel
 Presse (Medien) in einem erweiterten Sinne als Vierte Gewalt in der Demokratie
 Plural von Medium, verschiedene Bedeutungen siehe dort

Geographie:
 Medien (Land), historisches Land im heutigen Iran, Heimat der antiken Meder
 alter Name von Dwinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Mediensozialisation
 Medium (Kommunikation)